Sopichté (en macédonien Сопиште) est un village du nord de la Macédoine du Nord, chef-lieu de la municipalité de Sopichté. Le village comptait 5325 habitants en 2002. Il se trouve au pied du mont Vodno, au sud-est de Skopje.

Démographie 
Lors du recensement de 2002, le village comptait :
 Macédoniens : 5255
 Serbes : 39
 Valaques : 11
 Turcs : 1
 Autres : 19

Voir aussi

Liens internes 
 Sopichté

Liens externes 
  Site officiel de la municipalité de Sopichté

Références 

Village dans la commune de Sopište